NCSTN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 709 амінокислот, а молекулярна маса — 78 411.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки